Техокоте има више значења:

 Техокоте (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Техокоте (Сан Луис Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Техокоте (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику